Solenostomataceae är en familj av bladmossor. Solenostomataceae ingår i ordningen Jungermanniales, klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Solenostomataceae 28 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Solenostomataceae